Twierdzenie Simsona – twierdzenie klasycznej geometrii euklidesowej sformułowane przez brytyjskiego matematyka Roberta Simsona w XVIII wieku.

Twierdzenie 
Rzuty prostopadłe punktu leżącego na okręgu opisanym na trójkącie na proste zawierające boki są współliniowe .

Prostą przechodzącą przez rzuty prostopadłe dowolnego punktu okręgu opisanego na trójkącie na proste zawierające boki tegoż trójkąta nazywamy prostą Simsona.

Zobacz też 
 rzut
 twierdzenie Newtona
 twierdzenie Pascala

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

S